Боло́тников — русская фамилия.

Известные носители 
 Болотников, Алексей Ульянович (1735—1828) — генерал-лейтенант, действительный тайный советник, член Государственного совета, сенатор.
 Болотников, Владислав Витальевич (род. 2004) — белорусский футболист.
 
 
 Болотников, Николай Антонович (1898—1943) — советский военачальник, генерал-майор.
 Болотников, Пётр Григорьевич (1930—2013) — советский бегун на длинные дистанции, олимпийский чемпион.
 Болотников, Сергей Владимирович (род. 1961) — российский гитарист, композитор, аранжировщик, вокалист.